Plusieurs villes sont appelées ville mariale :

Beauraing (Belgique), sanctuaire en lieu et place des apparitions de la vierge au cœur d’or.
 Chiquinquirá (Colombie)
 Éphèse (Turquie), lieu de l'Assomption
 Fátima (Portugal), lieu des apparitions en 1917
 Foggia (Italie), lieu du sanctuaire de Notre-Dame couronnée
Loreto, lieu de la sainte Maison de l’Annonciation.
 Lourdes (France), lieu des apparitions prétendues à Bernadette Soubirous
 Lyon (France), connu pour sa basilique Notre-Dame de Fourvière
 Mariazell (Autriche), fameuse pour sa basilique de Mariazell
Nossa senhora Aparecida, et le sanctuaire Notre-Dame d'Aparecida
 Pompei (Italie), lieu de la basilique de la Vierge du Saint-Rosaire
 Pontmain (France), lieu du sanctuaire à Notre-Dame-de-Pontmain  
 Le Puy-en-Velay (France), lieu de pèlerinage marial 
 Rocamadour (France), où est vénérée la Vierge noire (Notre-Dame-de-Rocamadour). 
 Saragosse (Espagne), ville où la Basilique del Pilar a été bâtie.
 Vicenza (Italie), où se trouve un grand sanctuaire marial
 Ville-Marie (Québec, Canada) ville fondée par les sulpiciens, il est aujourd'hui un arrondissement de la ville de Montréal.